Бурганов (Бурганова) — фамилия.

Известные носители:
 Бурганов, Абрар Хаметович (1912—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Бурганов, Агдас Хусаинович — профессор Российского гуманитарного университета, почетный член Академии наук Татарстана.
 Бурганов, Александр Николаевич (род. 1935) — скульптор, педагог.
 Бурганов, Игорь Александрович (род. 1973) — скульптор.

 Бурганова, Мария Александровна (род. 1960) — скульптор, искусствовед.